Osoby:
 Amedeo Modigliani (1884–1920) – włoski malarz, rysownik i rzeźbiarz
 Elio Modigliani (1860–1932) – włoski antropolog i zoolog
 Franco Modigliani (1918–2003) – amerykański ekonomista pochodzenia włoskiego, laureat nagrody Nobla w 1985 roku

Inne:
 Modigliani, pasja tworzenia – film biograficzny o życiu Amedeo Modiglianiego

Zobacz też 
 twierdzenie Modiglianiego-Millera